Франц Келлер (; 19 мая 1913, Золотурн — 12 сентября 1991) — швейцарский психолог и писатель.

Примечания

Литература 
 Верена Келлер: Silvester in der Milchbar: Erinnerungen einer Schweizer Schauspielerin an die DDR und ein großes Abenteuer. Берлин: Vergangenheitsverlag, 2012. ISBN 978-3864080623

Ссылки 
 Keller, Franz, 1913—1991. онлайн-каталог Швейцарской национальной библиотеки
 Lukas Dettwiler: Краткая биография, «Nonkonformismus Archiv Fredi Lerch.» Швейцарский литературный архив, 2011.

Психологи Швейцарии
Писатели Швейцарии
Немецкие писатели
Политики Швейцарии
Выпускники Бернского университета
Похороненные на Бремгартенском кладбище